El término La casa de la Troya puede referirse:

 a La casa de la Troya, obra publicada en 1915 por el escritor Alejandro Pérez Lugín;
 a La casa de la Troya, primera adaptación cinematográfica (1925) de la novela;
 a La casa de la Troya, segunda adaptación cinematográfica (1936) de la novela;
 a La casa de la Troya, tercera adaptación cinematográfica (1948) de la novela;
 a La casa de la Troya, cuarta adaptación cinematográfica (1959) de la novela;
 a La casa de la Troya, primera adaptación televisiva (1960) de la novela;
 a La casa de la Troya, segunda adaptación televisiva (1965) de la novela;
 a La casa de la Troya, una casa-museo en Santiago de Compostela, uno de los escenarios de la novela a la que dio nombre.